Dumouchel est un patronyme pouvant faire référence à:

Patronyme
Il s'agit d'un patronyme normand en référence à un des nombreux lieux-dits le Mouchel, mouchel étant la forme normanno-picarde qui correspond au français central monceau, mais dont le sens toponymique est « petit mont ».

Albert Dumouchel (1916-1971), graveur et professeur de l'art québécois
Frédéric Dumouchel (né en 1960), artiste peintre figuratif français
Jean-Baptiste Dumouchel, ecclésiastique français et député des États généraux de 1789

Voir aussi
Jean-Baptiste Dumouchelle (1784-1844), marchand, juge de paix et patriotes bas-canadien

Homonymie de patronyme
Patronyme normand